Die Fußball-Oberliga-Saison 1946/47 war die zweite Saison der Oberliga als höchste Spielklasse im westdeutschen Fußball. In der US-amerikanischen Besatzungszone gab es die Fußball-Oberliga Süd, in der französischen die Fußball-Oberliga Südwest und in Berlin die Stadtliga. Im restlichen Teil Deutschlands gab es noch keine Oberliga. Allerdings wurde in der britischen Zone eine erste Zonenmeisterschaft durchgeführt.

Süd 

|}

 Aufsteiger: FC Wacker München, Sportfreunde Stuttgart, VfB Mühlburg, Rot-Weiss Frankfurt

Südwest 
Die zweite Spielzeit der Oberliga Südwest begann im Oktober 1946 unter der Bezeichnung Nordzonenliga mit 14 Vereinen, unter denen sich fünf Aufsteiger (SG Andernach, FSV Trier-Kürenz, SG Gonsenheim, SG Pirmasens, SpVgg. Mundenheim) und der kooptierte TuS Neuendorf befanden, der in der Vorsaison nur Freundschaftsspiele bestritten hatte. Die Vereine des Saarlandes nahmen nicht teil, sondern trugen eine interne Punktrunde aus. Dies hatte mit der Ankündigung zu tun, dass ab Januar 1947 eine neue, eingleisige Oberliga für das gesamte Gebiet der französischen Zone eingerichtet werde. Die Nordzonenliga würde ihre Serie somit voraussichtlich nicht beenden können.

In der Tat konnten im Oktober und November lediglich acht Spieltage absolviert werden. Bei Abbruch der Runde führte Wormatia Worms mit 12:0 Punkten. Anschließend begann eine Qualifikationsrunde im Pokalsystem für die neue Oberliga, die dann aber doch nicht als eingleisige zu Stande kam. Vielmehr wurde im Südwesten nunmehr in zwei Gruppen gespielt. Die Saar-Clubs waren in der Nordgruppe wieder dabei, im Gegensatz zum VfR Frankenthal, FK Pirmasens, 1. FC Idar und Hassia Bingen. Diese hatten in der Herbstserie der Nordzonenliga mitgespielt, waren aber in den anschließenden Qualifikationsspielen gescheitert, also gegenüber 1945/46 weder abgestiegen noch freiwillig ausgeschieden.

Beide Sieger (Nord und Süd) spielten am Ende um die Zonenmeisterschaft. Die Abschlusstabellen der Frühjahrsserie nach dem Wiederbeginn im Januar 1947:

Gruppe Nord

 Aufsteiger: FK Pirmasens, VfL Neustadt, SV Saarbrücken, SuSG Völklingen, SG Gonsenheim, SG Andernach

Gruppe Süd

|}

 Aufsteiger: Eintracht Singen, Fortuna Freiburg, SpVgg Trossingen, SV Laupheim

Endspiele der Gruppensieger um die Meisterschaft der französischen Besatzungszone

Das Hinspiel fand am 1. und das Rückspiel am 27. Juni 1947 statt.

|}

Berlin 
Die erste Spielzeit der Berliner Stadtliga wurde in einer zwölf Mannschaften umfassenden Hin- und Rückspielrunde ausgespielt. Die Meisterschaft gewann die SG Charlottenburg vor dem Vorjahresmeister SG Wilmersdorf.

|- bgcolor="#fbfbfb"
| style="text-align: left;" colspan="9" | Namensänderung:SG Osloer Straße → SG NordringSG Lichtenberg-Nord → SC Lichtenberg 47
|}

 Aufsteiger: SG Oberschöneweide, SG Pankow-Nord, SG Spandau-Altstadt

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1946/47
 Britische Zonenmeisterschaft 1946/47

Weblinks 
 Tabellen der Oberliga Südwest 1945–63
 Tabellen der Oberliga Südwest Gruppe Süd 1945–50 (PDF; 2,6 MB)
 Tabellen der Oberliga Süd 1945–63
 Tabellen der Vertragsliga Berlin 1945–63

1946
Fußballsaison 1946/47